Werner Gößling ist der Name folgender Personen:

* Werner Gößling (Dirigent) (1898–1992), deutscher Dirigent, Chorleiter, Komponist und Hochschullehrer
 Werner Gößling (Journalist), deutscher Journalist